Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1999 je triinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 19. in 28. februarjem 1999 v Ramsauju, Avstrija, v šestnajstih disciplinah. Prvič sta potekali dve posamični tekmi v nordijski kombinaciji.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 

1999
1999 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Ramsau am Dachstein